Яньтайский диалект (кит.трад. 煙台話, упр. 烟台话, пиньинь Yāntái huà, палл. Яньтайхуа) - это диалект, широко используемый в районе Яньтай полуострова Цзяодун в провинции Шаньдун, и относящийся к диалекту Цзяо-ляо. Яньтайский диалект похож на диалекты в Даляне, Вэйхае, Даньдуне и других местах, но есть небольшие различия в привычках произношения. Яньтайский и далянский диалекты произносятся относительно мягко, кроме того произношение отдельных слов в разных регионах также отличается. Регионы имеют свой особый словарный запас. Обычно диалекты на территории Яньтая и Вэйхая называются диалектом Цзяодун, а диалекты на территории Даляня и Даньдуна называются диалектом Ляодун, но, по сути, являются одним и тем же диалектом. Далянь, граничащий по морю с Яньтаем, использует диалект, наиболее близкий к яньтайскому.
 
Диалект Цзяо-ляо распространился от своей базы – полуострова Шаньдун, через море к северо-восточному региону, что было полностью связано с большой миграцией населения Цзяодунского полуострова во времена династии Цин. Иммигранты с полуострова Ляодун в основном были из провинции Дэнчжоу и Лайчжоу провинции Шаньдун. Время миграции было сосредоточено в ранний и средний период династии Цин. Диалекты иммигрантов положили начало диалектам Далянь, Даньдун, Инкоу.

Яньтайский диалект является одним из многих диалектов в регионе Бохайского залива. Знаменитая кинозвезда Фань Бинбин использовала яньтайский диалект для завершения представления в фильме «», которое произвело глубокое впечатление на зрителей.

Правила произношения 
 Есть три тона: восходящий тон, нисходяще-восходящий, нисходящий тон 
 Нет церебрального (ретрофлексного) звука
 zh、ch、sh、r заменены на j、q、s、y. Например: 知道--jī道，吃饭--qǐ饭，说话--suǒ话，认识—yìnxi.
 в конце предложения “儿”и “了”обычно опускается (le произносится нулевым тоном). 

Китайские языки и диалекты
Языки Китая